Джао може да се отнася за:
 Джао (царство), историческа държава в Източна Азия
 Личности
 Джао Гао (?-207 пр.н.е.), китайски политик
 Джао Дзъян (1919 – 2005), китайски политик